Хайнрих V (Heinrich, Henry) може да се отнася за:

* Хайнрих V, император на Свещената Римска империя (1111–1125)
 Хенри V, крал на Англия (1387–1422)
 Хайнрих V (Бавария), херцог (1004–1009, 1018–1026)
 Хайнрих V (Каринтия), херцог (1144–1161)
 Хайнрих V (Глогау-Саган), Железният, херцог (1342–1369)
 Хайнрих V (Мекленбург), херцог (1503–1552)
 Хайнрих V (Люксембург), Русият граф (1226–1281)
 Хайнрих V (Горица), граф (1338–1362)
 Хайнрих V (Щернберг), граф (1346–1385)
 Хайнрих V (Ортенбург), граф (1422–1449)
 Анри V (Франция), крал на Франция (2 август 1830-9 август 1830)

Други:
 Хенри V (драма), драма от Шекспир